Osoby o tym nazwisku:
 Irena Słońska – polska pedagog, badaczka literatury dla dzieci, żołnierz podziemia
 Zofia Słońska – polski socjolog